Mandra kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Mandra (reservoar), Burgas, 
 Mandra (distrikt), Chaskovo, Obsjtina Chaskovo,

Grekland 

 Mándra (kommunhuvudort), Attika, Nomarchía Dytikís Attikís,

Rumänien 
 Mândra,  by i provinsen Brașov i centrala Rumänien

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar